O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1992-93 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 41ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os seis primeiros fazem um hexagonal para disputar o primeiro lugar do torneio, enquanto os outros seis vão para o Hexagonal do Rebaixamento: o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1993-94 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1993

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1992 na Guatemala
1993 na Guatemala